Kuékuéra peut désigner :
Kuékuéra, la localité située dans le département de Kampti au Burkina Faso
Kuékuéra, la commune rurale située dans le département de Périgban au Burkina Faso